

Algérie 
 Festival international de la bande dessinée d'Alger

Belgique 
 Festival BD d'Arlon	
 Fête de la BD (Bruxelles)

Brésil 

 Festival international de bande dessinée de Belo Horizonte

Cameroun 
 Festival international de la bande dessinée du Cameroun

Canada 
 Festival de la bande dessinée francophone de Québec

France 
 Festival international de la bande dessinée d'Angoulême
 Festival BD de Boulogne-sur-Mer
 Festival international de la bande dessinée de Chambéry
 Festival de la bande dessinée de Colomiers
 Festi BD de Moulins
 Festival de la Bande Dessinée de Perros-Guirec
 Festival du livre et de la bande dessinée, à La Réunion

Italie 
 Festival de bande dessinée de Lucques
 Salon international des bandes dessinées

Pologne 
 Festival de bande dessinée de Cracovie
 Festival international de la bande dessinée de Łódź

Suisse 
 Festival international de bande dessinée de Lausanne
 Festival de BD à Sierre

Voir aussi 
 Festival de bande dessinée 
 Liste de festivals de bande dessinée